Partenopeo (da Partenope) – sinonimo di napoletano
Partenopeo, figura della mitologia greca, uno dei Sette contro Tebe
Partenopeo – finta tragedia di Sofocle, oggetto di un aneddoto tramandato da Diogene Laerzio
Partenopeo di Blois (Partonopeus de Blois) – romanzo in antico francese del XIII secolo